Moondance (album), een studioalbum van Van Morrison, uitgegeven in 1970
 Moondance (lied), een nummer van het album van Van Morrison, opgenomen in 1969
 Moondance (film), een Ierse film uit 1995